Korea Open (golf), een Koreaans golftoernooi
 Korea Open (badminton), een Koreaans badmintontoernooi
 WTA-toernooi van Seoel, een Koreaans tennistoernooi, ook wel bekend als het Korea Open